Името Илия Йосифов носят:

 Илия Йосифов (1888 – 1914), деец на ВМОРО
 Илия Йосифов (1912 – 1993), оперен певец
 Илия Йосифов (1878 – 1942), резбар